Karolina i jej przyjaciele (, ) – francuski serial animowany wyprodukowany przez studio Millimages.

Opis fabuły 
Serial opowiada o dziewczynce imieniem Karolina, która wraz ze zwierzęcymi przyjaciółmi przeżywa niesamowite i niezwykłe przygody.

Obsada (głosy) 
 Dorothée Pousséo – Karolina
 Michel Vigné –  pies Jupi / lew Kid 
 Michel Mella – pies Pipo / kot Karo
 Edgar Givry – pies Bobi / kot Pif
 Brigitte Lecordier – miś Bum / lamparcica Pitu

Wersja polska 
W Polsce serial nadawany był na kanale TVP1 w czwartkowej Wieczorynce od 13 czerwca 1996 roku do 14 sierpnia 1997 roku pod nazwą Karolina i jej przyjaciele z polskim dubbingiem. Następnie od 3 września do 8 października 2001 roku serial był emitowany w TV Puls pod nazwą Karolina i przyjaciele w wersji lektorskiej. 
Piosenka przewodnia z serialu w wersji polskiej znalazła się w albumie Bajko-Hity i była śpiewana przez Densoludki. Album ten zawierał piosenki z dobranocek i innych bajek dla dzieci.

Dubbing 
Udział wzięli:
 Dorota Dobrowolska – Karolina
 Marian Opania – pies Bobi
 Kazimierz Mazur – pies Jupi
 Jan Prochyra – pies Pipo
 Piotr Zelt – kot Pif
 Jerzy Bończak – kot Karo
 Renata Berger – miś Bum
 Marek Obertyn – lew Kid
 Iwona Rulewicz – lamparcica Pitu

Reżyseria: Maciej Leszczyński
Dialogi:
 Jan Moes (odc. 1-12, 16-22, 31-34, 41-45, 48-52),
 Halina Wodiczko (odc. 13-16),
 Krystyna Uniechowska-Dembińska (odc. 23-30, 35-40, 46-47)
Tekst piosenki: Filip Łobodziński
Dźwięk: Krzysztof Nawrot
Wersja polska: En-Be-Ef
Opracowanie dialogów: Studio Opracowań Filmów w Warszawie

Lektor czołówki i tytułów odcinków: Piotr Borowiec

Spis odcinków

Literatura 
 Karolina i przyjaciele, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2002.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Caroline et ses Amis w bazie planete-jeunesse.com

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 1994